Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2008/09 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2008/09 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpften nur sieben Mannschaften das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz, insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 171 der 228 gemeldeten Spieler ein, von denen 32 keinen Wettkampf verpassten. Der TJ Slávia CAISSA Čadca kam mit zehn eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK Magic Liptov 18 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Peter Petrán (ŠK Slovan Bratislava) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien. Marián Jurčík (TJ Slávia CAISSA Čadca) erreichte 8,5 Punkte aus 11 Partien, je 8 Punkte erzielten Michal Mészáros, Martin Mrva und Zsolt Rigó (alle TJ INBEST Dunajov), von diesen spielte Mészáros 10 Partien, Mrva und Rigó je 11. Mit Jozef Franzen (ŠK Slovan Bratislava) und Niki Varholáková (ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice) erreichten zwei Spieler 100 %, diese spielten je zwei Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2008; AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, POL = Polen, ROU = Rumänien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠK Slovan Bratislava

TJ INBEST Dunajov

TJ Slávia CAISSA Čadca

K CERO NŠK Nitra

ŠK Dunajská Streda

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

ŠK Zentiva Hlohovec

MŠK KdV Kežmarok

ŠK Trenčín

ŠKŠ Dubnica

ŠK Magic Liptov

ŠK Modra

Anmerkungen 
 Ladislav Kotán starb vor Saisonbeginn im Oktober 2008.
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Saisonübersicht bei c7c5.com (englisch)
 Saisonübersicht bei chess-results.com

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2008
Schach 2009